Майон (Тирумаль, Маль) — тамильское имя Вишну.
Майон (вулкан) — вулкан на территории национального парка «Вулкан Майон» на Филиппинах.